Александр Новохатский:
 Новохатский, Александр Иванович (род. 1953) — российский актёр, педагог и телеведущий.
 Новохатский, Александр Сергеевич (1923—1993) — учёный-офтальмолог, доктор медицинских наук.